''Se även: Lista över medaljörer i drakbåts-EM för landslag (EDBF) för europamästerskap arrangerade av European Dragon Boat Federation.
Detta är en komplett lista över medaljörer i drakbåts-EM för landslag arrangerade av European Canoe Association (ECA).

Medaljtabell 2015-2017

Medaljörer

Senior

Herrar

20manna 200m

20manna 500m

20manna 2000m

10manna 200m

10manna 500m

10manna 2000m

Damer

10manna 200m

10manna 500m

10manna 2000m

Mixed

20manna 200m

20manna 500m

20manna 2000m

10manna 200m

10manna 500m

10manna 2000m

Master 40+

Herrar

20manna 200m

20manna 500m

20manna 2000m

10manna 200m

10manna 500m

10manna 2000m

Damer

10manna 200m

10manna 500m

10manna 2000m

Mixed

20manna 200m

20manna 500m

20manna 2000m

10manna 200m

10manna 500m

10manna 2000m

Referenser

Drak